Assedio di Groenlo (1595)
 Assedio di Groenlo (1597)
 Assedio di Groenlo (1606)
 Assedio di Groenlo (1627)